Frou Frou, Froufrou oder Frou-Frou (französisch für: knistern, rascheln) bezeichnet:
 Froufrou (Theaterstück), ein Theaterstück von Ludovic Halévy und Henri Meilhac aus dem Jahr 1869
 Frou-Frou (1913), deutscher Film von Emil Albes von 1913
 Frou Frou (1914), US-amerikanischer Film von Eugene Moore aus dem Jahr 1914
 Frou-Frou (1918), italienischer Film von Alfredo De Antoni aus dem Jahr 1918
 Frou-Frou (1925), französischer Film von Guy du Fresnay aus dem Jahr 1925
 Frou-Frou, die Pariserin (Frou-Frou), französisch-italienischer Film von Augusto Genina aus dem Jahr 1955
 Frou Frou (Band), britische Band, aktiv von 2002 bis 2003